Brada - modni dodatak muškaraca
 Brada (anatomija) - dio ljudskog tijela